Tappeto volante – immaginario mezzo di trasporto
 Tappeto volante – programma televisivo italiano
 Tappeto volante – album degli Aktuala del 1976
 Tappeto volante – personaggio del film d'animazione Aladdin
 Una vipera sarò/Tappeto volante – singolo di Giuni Russo